The Chase — четвёртый альбом канадского рэпера Manafest, вышел 30 марта 2010 года на двух лейблах BEC Recordings, Uprok Records

Об альбоме
Продюсером The Chase вновь стал Адам Мессингер, 16 марта на первый сингл No Plan B был снят клип при участии Koie из Crossfaith.

На этот раз альбом стал более ориентирован на жанр рэпкор.

Диск был встречен положительными отзывами, рецензенты из jesusfreakhideout назвали альбом The Chase отличным разнообразием между рэпом и рэпкором.

Список композиций